Langbehn ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Langbehn (* 1965), deutscher Autor und Tänzer
 Carl Langbehn (1901–1944), Jurist und Widerstandskämpfer
 Julius Langbehn (1851–1907), deutscher Schriftsteller, Kulturkritiker und Anreger der Heimatkunst
 Ulrike Langbehn (* 1963), deutsche Tanzsportlerin